Acid (vírus de computador) — vírus de computador em sistemas DOS
 ACID — acrônimo de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade em ciência da computação
 LSD ou dietilamida do ácido lisérgico — droga psicodélica semissintética, por vezes referida como acid ou ácido

Desambiguação